Rudolf Růžička kan henvise til:

 Rudolf Růžička (orientalist) (1878–1957), tjekkisk orientalist
 Rudolf Růžička (lingvist) (1920–2011), tysk lingvist
 Rudolf Růžička (komponist) (født 1941), tjekkisk komponist